Lemp ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz-Julius Lemp (1913–1941), Marineoffizier und U-Bootkommandant im Zweiten Weltkrieg
 Hans Lemp (1928–2014), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Heinrich Joseph Hermann Lemp (1862–1954), schweizerisch-amerikanischer Elektrotechniker

 Jacob Lemp (* zwischen 1460 und 1470; † 1532), deutscher Theologe und Jurist; Rektor der Eberhard Karls Universität in Tübingen
 Johann Adam Lemp (1793–1862), deutscher Brauer und Gründer der Western Brewery in St. Louis
 Paul Lemp (1908–2001), Schweizer Jurist und Bundesrichter
 Rebekka Lemp (um 1550–1590), Opfer der Hexenverfolgung in Nördlingen
 Rüdiger Lemp (um 1945), deutscher Politiker und Diplomat

Lemp ist
 Lemp (Dill), ein Nebenfluss der Dill (Fluss)

LEMP steht als Akronym für
 Lightning Electromagnetic Pulse, siehe Elektromagnetischer Puls
 Linux, nginx, MySQL, and PHP, Programmpaket für Web-Anwendungen, siehe LAMP (Softwarepaket)

Siehe auch:
 Lempp